Широкая Балка — посёлок в муниципальном образовании «город Горячий Ключ» Краснодарского края России. Входит в состав Кутаисского сельского округа.

География  
Посёлок расположен   в центральной части края,  в юго-восточной части городского округа,  на северных склонах западной части Главного Кавказского хребта, вдоль долины реки Широкая Балка.

История 
Согласно Закону Краснодарского края от 10 марта 2004 года  № 669-КЗ   посёлок Широкая Балка вошёл в состав образованного муниципального образования  город Горячий Ключ.

Население 

 
 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 91 % от 372 жителей.

Инфраструктура 
Социальные объекты в населённом пункте отсутствуют.

Транспорт 
Доступен  посёлок Широкая Балка автомобильным транспортом. Проходит автодорога регионального значения «г. Горячий Ключ — г. Хадыженск» (идентификационный номер 03 ОП РЗ 03К-029)

Остановка общественного транспорта «Широкая Балка».

Примечания 

Населённые пункты городского округа Горячий Ключ